Várkony, török → magyar eredetű férfinév
 Várkony, egykoron Pozsony vármegye, jelenleg Nyékvárkony településrésze, Szlovákiában 
 Tiszavárkony, község Jász-Nagykun-Szolnok megyében
 Zengővárkony, község Baranya megyében
 az egykor ide tartozó Pusztafalu települést Kisvárkony néven is emlegették
 Sajóvárkony, Borsod vármegye (Ózd része 1940-től)
  Kis-Várkony, Borsod vármegye, az Abaffy család egyik ágának a birtoka volt,  a közeli Sajóvárkonyhoz képest kapta a "kis" előtagot megkülönböztetésül.

Lásd még
 Varhunok